Het ATP-toernooi van Long Island 1997 (officieel: Waldbaum's Hamlet Cup) werd van 18 tot en met 24 augustus gespeeld in de Amerikaanse stad Long Island. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van de Hamlet Golf and Country Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Long Island
ATP-toernooi van Long Island